Karang Raja (Muara Enim), een plaats in Indonesië
Karang Raja (Prabumulih Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing